Киперт — фамилия. Известные носители:
 Киперт, Адольф (1820—1892) — немецкий общественный и политический деятель, депутат ландтага Пруссии и рейхстага.
 Киперт, Генрих (1818—1899) — немецкий географ и картограф, член Прусской и Австрийской академий наук.
 Киперт, Фридрих Вильгельм Август Людвиг (1846—1934) — немецкий математик, открывший гиперболу Киперта.